Глушонки — название населённых пунктов.

Россия 
 Глушонки — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Глушонки — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области.
 Глушонки — село в Гагинском районе Нижегородской области.